Il doppio del torneo di tennis Challenger Providencia 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Máximo González e Sergio Roitman che hanno battuto in finale Jorge Aguilar e Felipe Parada 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Marcos Daniel /  Santiago González (primo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo /  Santiago Ventura (primo turno)

 Juan Pablo Brzezicki /  Martín Vassallo Argüello (quarti di finale)
 Máximo González /  Sergio Roitman (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Providencia 2006